Herzogin steht für:
 einen weiblichen Herzog aus eigenem Recht, siehe Herzog
 die Ehefrau eines Herzogs, siehe Titularherzog

Die Herzogin steht für:
 Die Herzogin, britisches Filmdrama aus dem Jahr 2008

Siehe auch: